JTC peut faire référence à :
 JTC, un studio produisant des films pornographiques français ;
 , une société industrielle singapourienne.

Voir aussi 
 JTC1, l'organe de référence pour la normalisation des Technologies de l'Information au niveau mondial